Азнауря́н () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Азнаурян, Арташес Варданович (1938—2022) — советский армянский патоморфолог; академик АМН Армении; Министр здравоохранения Армянской ССР (1989—1990).
 Азнаурян, Вардан Арташесович (род. 1965) ― советский, российский и армянский врач-оториноларинголог, хирург, доктор медицинских наук (2003), профессор (2004).
 Азнаурян, Ашот — армянский художник-график.
 Азнаурян, Варенаг; Азнавурян, Шахнур Вахинак — варианты написания настоящего имени Шарля Азнавура (1924—2018), классика мировой эстрады, французского шансонье и общественного деятеля.
 Азнаурян, Игорь Эрикович — российский детский офтальмолог, академик АМТН.
 Азнаурян, Ованес Грачикович (род. 1974) — армянский прозаик.

См. также 
 Азнавур (значения)
 Азнавурян
 Азнаури